Batalla de Lwów o batalla de Lemberg pot referir-se a les batalles següents que tingueren lloc a la vora de la ciutat de Lwów, Lviv o Lemberg:
 Batalla de Lwów (1648): setge de Lwów pels cosacs sota el comandament de Bohdan Khmelnitski.
 Batalla de Lwów (1655): setge de Lwów per les forces de Bohdan Khmelnitski i l'exèrcit de Moscou.
 Batalla de Lwów (1672): setge de Lwów per l'exèrcit de Mehmet IV.
 Batalla de Lwów (1675): victòria de les tropes de Joan III Sobieski contra els otomans.
 Batalla de Lwów (1704): captura i saqueig de Lwów per Suècia durant la Gran Guerra del Nord.
 Batalla de Lwów (1809): captura de la ciutat en mans austríaques per part de la cavalleria polonesa.
 Batalla de Lemberg (1914): captura de la ciutat per Rússia al començament de la Primera Guerra Mundial.
 Batalla de Lemberg (1915): recaptura de Lemberg l'Imperi Austrohongarès.
 Batalla de Lwów (1918): conflicte entre els habitants polonesos de la ciutat i les forces de la República Popular d'Ucraïna Occidental.
 Batalla de Lwów (1920): enfrontament entre l'exèrcit polonès i l'Exèrcit Roig durant la Guerra Russopolonesa.
 Batalla de Lwów (1939): setge de la ciutat durant la invasió de Polònia per Alemanya a la Segona Guerra Mundial.
 Ofensiva de Lvov-Sandomierz: ofensiva de la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial.
 Batalla de Lwów (1944): captura de la ciutat per la resistència polonesa i l'Exèrcit Roig durant la Segona Guerra Mundial.